"Las Montañas Blancas" puede referirse a:

 Las montañas Blancas son una cadena montañosa que ocupa una cuarta parte de la extensión del estado de Nuevo Hampshire, y una pequeña parte del oeste de Maine, en los Estados Unidos.

 "Las Montañas Blancas", la primera de una serie de una serie tres de novelas juveniles de ciencia ficción, llamada "Los Trípodes" escritas por John Christopher.